

Personnalités 

 François Flohic (1920-2018), vice-amiral français ;
  (né en 1970), coureur cycliste paralympique australien ;
 Rémi Le Flohic (né en 1982), rameur français.

Noms dérivés 
 Éditions Flohic (1990), maison d'édition française.